Coque peut faire référence à :

Animal 
 La coque, un mollusque comestible.

Automobile 
 Le châssis-coque, la forme la plus courante de châssis automobile.

Biologie 
 La coque du Levant, une plante toxique.
 Un coque ou coccus (pluriel cocci), est une bactérie de forme ronde (contrairement aux bacilles qui ont une forme allongée)
 Les fruits à coque ou les fruits schizocarpes dont le méricarpe ne comporte qu'une graine.

Cuisine 
 L'œuf à la coque, une recette d'œuf.
 La coque de Béziers, une brioche traditionnelle originaire de la ville française de Béziers.
 Au Québec, la coque est un type de petite palourde à coquille blanche.

Informatique 
 La coque logicielle ( en anglais), l'interface utilisateur d'un système d'exploitation par analogie entre les différentes couches logiciels et les constituants d'une noix.

Monde maritime 
 La coque, une partie d'un bateau formant le flotteur. En aéronautique navale, elle se rencontre aussi sur les hydravions à coque, capables de flotter sur leur fuselage.

Mécanique 
 La coque est un terme de mécanique désignant une surface courbe et, de ce fait, rigide.

Théâtre 
 Le Théâtre à la Coque, une compagnie de théâtre français.

Téléphonie 
 La coque, est une protection pour téléphone qui couvre généralement la partie arrière du téléphone.

Notes et références